W Polsce 
 Kołaczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Kołaczkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo 
 Kołaczkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo
 Kołaczkowo – gmina w powiecie wrzesińskim
 Kołaczkowo – gromada w powiecie wrzesińskim